HGÖ steht für:
 Haus der Geschichte Österreich
 Hohenlohe-Gymnasium Öhringen

Abkürzung